Семён Ники́тин:
 Никитин, Семён (в монашестве Савватий; сер. XIX — начало 1930-х) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой.
 Никитин, Семён Павлович (1921—1968) — токарь, Герой Социалистического Труда.